Andrewsarchus mongoliensis (Andrews + el grec antic ἀρχός, 'governant'), fou un mamífer ungulat primitiu, de constitució robusta i semblant a un llop, que visqué durant l'Eocè, fa aproximadament entre 45 i 36 milions d'anys. Caminava amb les seves quatre curtes potes i tenia un cos llarg, una cua llarga i uns peus amb peülles. Tenia un musell llarg amb grans dents esmolades i unes dents premolars i molars que podrien haver servit per esclafar ossos; tanmateix, com que Andrewsarchus només és conegut a partir d'un crani i alguns ossos, encara es debat si era un depredador actiu o només un carronyaire, així com el període exacte en el qual visqué.

El seu nom fou escollit en honor del naturalista Roy Chapman Andrews.

Artiodàctils de l'Eocè